Hr. Ms. O 8, een Nederlandse onderzeeboot van de H-klasse.
USS O-8, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.